Mycetochara är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Berthold 1827. Mycetochara ingår i familjen svartbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Svartbaggar
Mycetochara